Logico – inerente alla logica

Musica 
 Logico – album di Cesare Cremonini del 2014
 Logico #1 – singolo di Cesare Cremonini del 2014

Pagine correlate 
Logica (disambigua)

Altri progetti